Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel OEC Taipei WTA Ladies Open) van 2013 vond plaats van 4 tot en met 10 november 2013 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op tapijt-binnenbanen. De Belgische Alison Van Uytvanck speelde twee finales: zowel die in het enkel- als die in het dubbelspel.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Kristina Mladenovic was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Japanse Kimiko Date-Krumm sneuvelde al in de eerste ronde. In totaal wisten zes van de acht reekshoofden hun openingspartij niet te winnen. De ongeplaatste Alison Van Uytvanck uit België won het toernooi. Zij versloeg in de finale het tweede reekshoofd, haar landgenote Yanina Wickmayer, in twee sets. Van Uytvanck veroverde hiermee haar eerste WTA-titel. De Nederlandse Lesley Kerkhove had zich met succes door het kwalificatietoernooi heengeslagen – in het hoofdtoernooi sneuvelde ze echter in de eerste ronde.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Chan Hao-ching en Kristina Mladenovic had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chan Hao-ching en haar oudere zus Chan Yung-jan waren nummer twee op de plaatsingslijst – zij moesten evenwel reeds in hun openingspartij de duimen leggen voor Anna-Lena Friedsam (Duitsland) en Alison Van Uytvanck (België), die wegens een onderrugblessure van Ajla Tomljanović te elfder ure als Alternate tot het toernooi waren toegelaten. Ook het eerste reekshoofd, Kimiko Date-Krumm en Zhang Shuai, sneuvelde in de eerste ronde. In feite drong geen van de geplaatste teams door tot de finale. Het ongeplaatste duo Caroline Garcia / Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Zij versloegen in de finale voornoemd alternate koppel Anna-Lena Friedsam en Alison Van Uytvanck in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Sjvedova had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Garcia geen. Het Nederlandse team Lesley Kerkhove en Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Taipei 2013
Taipei